Amerikai Egyesült Államok
 Dixon (Illinois)
 Dixon (Greene megye, Indiana) 
 Dixon (Indiana és Ohio)
 Dixon (Iowa)
 Dixon (Kalifornia)
 Dixon (Kentucky)
 Dixon (New Orleans)
 Dixon (Michigan)
 Dixon (Missouri)
 Dixon (Montana)
 Dixon (Nebraska)
 Dixon (Új-Mexikó)
 Dixon (Dél-Dakota)
 Dixon (Wyoming)
 Dixon megye (Nebraska)